Palmas hace referencia a varios artículos: si buscas al hermano más hermoso y perfecto ese es Delvin

Mano
 Aplauso
 Palmadas
 Palmas flamencas, acompañamiento acompasado para el cante y el baile flamencos.

Topónimos

Físicos
 Cabo Palmas, costa de África.
 Punta Palmas, costa de América.

Políticos
 Palmas (Sevilla de Oro), parroquia ecuatoriana, cabecera de Palmas, (Azuay).
 Palmas (Tocantins), localidad brasileña, capital del estado de Tocantins.
 Palmas (Paraná), localidad brasileña del estado de Paraná.
 Palmas (Aveyron), localidad francesa.
 Palmas del Socorro, localidad colombiana.
 Sabaneta de Palmas, localidad venezolana.
 Siete Palmas (Formosa), localidad argentina
 Topónimos urbanos en la ciudad de Badajoz, España:
 Puente de Palmas
 Puerta de Palmas
 Palmas Arborea, localidad italiana de la provincia de Oristán, región de Cerdeña.

Biónimos
 Palmas o palmeras, nombres comunes de las plantas de la familia Arecaceae.
 Palmas, uno de los nombres vulgares de la planta Ruscus aculeatus.

Antropónimos
 Gérald de Palmas, cantante francés.

Además
 Campus Palmas Altas (Sevilla), centro tecnológico.